Durfort  est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 
 Maison de Durfort :
 Alexandre Émeric de Durfort-Civrac (1770-1835), militaire et homme politique français.
 Armand Céleste de Durfort (1774-1856), militaire français.
 Félicité Jean Louis de Durfort, (1752-1801), militaire et diplomate français.
 Guy Émeric Anne de Durfort-Civrac (1767-1837), militaire et homme politique français.
 Henri Louis Marie de Durfort-Civrac (1812-1884), homme politique français.
 Louis-Philippe de Durfort (1733–1800), militaire français.

Toponymes

Rivière Durfort, un affluent de la Petite rivière Manouane, coulant dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

Durfort (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie.
 Durfort (Tarn), commune française du département du Tarn, en région Occitanie.
 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, commune française du département du Gard, en région Occitanie.
 Durfort-Lacapelette, commune française du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie.
 Château de Durfort, château cathare situé sur le territoire de la commune de Vignevieille, dans le département de l'Aude, en région Occitanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France